Benitachell kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Benitachell (ort i Spanien), Valencia, Provincia de Alicante, 
 Benitachell/Poble Nou de Benitatxell, kommun, Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar